Il singolare del torneo di tennis Roma Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Martín Vassallo Argüello che ha battuto in finale Filippo Volandri 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Michaël Llodra (primo turno)
 Harel Levy (primo turno)
 Federico Luzzi (primo turno)
 Andrej Stoljarov (secondo turno)

 Paul-Henri Mathieu (secondo turno)
 Dick Norman (secondo turno)
 Ota Fukárek (primo turno)
 Alexandre Simoni (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Roma Open 2002